Стивен Д. Крокер (род. 15 октября 1944, Пасадина, Калифорния) —  RFC (), автор первого RFC и многих других. Он получил степень бакалавра (1968) и доктора наук (1977) в Калифорнийском университет в Лос-Анджелесе. Крокер был с 2011 по 2016 председателем совета директоров ICANN, корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами.

Стив Крокер работал в интернет-сообществе с момента его создания. Как аспирант Калифорнийского университета в 1960 году он был частью команды, которая разработала протоколы для сети ARPANET, которые являются основой для сегодняшнего Интернета. За эту работу Крокер был удостоен премии IEEE Internet Award в 2002 году.

В 2012 году Internet Society ввело его в Зал славы Интернета.

Примечания 

Зал славы Интернета
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
ICANN